Раушенберг — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Раушенберг, Роберт (1925—2008) — немецко-американский художник.

Топоним 
 Раушенберг — город в Германии.

См. также 
 Раушенбах